è uno stile di Karate-dō. Genwakai può essere tradotto in diversi modi:

 Gen può essere tradotto come: misterioso, occulto, oppure anche in "ricerca di una verità sottile."
 Wa può essere tradotto come: armonia, gentilezza, pace, o totale.
 Kai può essere tradotto come: associazione, incontro, gathering, ecc.

Pertanto, Genwakai può essere tradotto come: "L'associazione che cerca la più alta verità sottile."

Origini 
Nippon Karate-do Genwakai, o semplicemente abbreviato in Genwakai, è uno stile di Karate-dō che deriva dallo Gensei-ryu, che trae le sue origini da uno degli stili originari di Okinawa: lo Shuri-te.

Genwakai fu sviluppato dal Gensei-ryu. Nel 1962, uno degli studenti anziani di Shukumine, Yoichi Takahashi (高橋,洋一 Takahashi cambiò il suo nome in Tsugumasa Nangou 南郷継正|南郷,継正), iniziò chiamando il Karate-do da lui praticato "Genwakai". Genwakai si diffuse negli USA e in Europa.

Genwakai nei Paesi Bassi 
Genwakai fu portato per prima volta nei Paesi Bassi da Tadayoshi Masuko nel 1968. Successivamente ci furono altri istruttori, incluso Akio Kobayashi negli anni 1970. Nel 1970, Masuko lasciò l'Olanda per andare a Toronto, in Canada, dove aprì un piccolo dojo. Kobayashi ricopre attualmente il grado di Shihan della Nippon Karate-do Genwakai Olandese.

Collegamenti esterni
 
 Nippon Karatedo Genwakai Netherlands, http://www.genwakai.nl
 

Stili di karate